Le sigle PRS peut correspondre à :

Musique 
 Paul Reed Smith, une marque de guitares et basses ;
 Portable Reader System, un système portable de lecture (ebook de Sony). 
 , une société de gestion des droits d'auteur

Politique 
 Parti radical-socialiste, appellation de l'actuel Parti radical de gauche entre 1996 et 1998 ;
 Parti républicain sénégalais, un parti politique sénégalais ;
 Parti républicain-socialiste, parti politique français de la Troisième République qui a existé sous des formes diverses de 1911 à 1934 ;
 Parti républicain syndicaliste, parti politique français fondé en 1928 par Georges Valois ;
 Parti de la révolution socialiste, parti politique algérien fondé en 1962 et dissous en 1979 par Mohamed Boudiaf ;
 Pour la République sociale, association politique française fondée en .

Technique 

 Poste tout Relais à transit Souple, type de poste d'aiguillage (technologie ferroviaire) ;
 Position, rotation, and scale, méthode de représentation d'une matrice de passage orthogonale en trois dimensions ;
 Profilé Reconstitué Soudé ou Poutre Reconstituée Soudée, élément de charpente métallique (construction) ;
 Public Regulated Service, le service public réglementé de Galileo.